W grupie F drugiej fazy grupowej Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007 znalazły się drużyny z grup B i D. W tej fazie wyniki meczów rozegranych między zespołami, które awansowały z jednej grupy, zostały uwzględnione w klasyfikacji grupy.

Do półfinału przeszły reprezentacje Rosji i Finlandii.

Tabela grupy F po pierwszej fazie grupowej

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Wyniki z pierwszej fazy grupowej

Tabela 
Grupa F

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Mecze

Polska – Finlandia 
Wtorek, 11 września 2007
15:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 900

 I sędzia: Jurij Bakunowicz (Białoruś)
 II sędzia: Amnon Nesher (Izrael)
 Czas trwania meczu: 86 minut

Belgia – Włochy 
Wtorek, 11 września 2007
17:30 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 3 100

 I sędzia: Frans Loderus (Holandia)
 II sędzia: Mario Bernaola (Hiszpania)
 Czas trwania meczu: 76 minut

Rosja – Bułgaria 
Wtorek, 11 września 2007
20:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 8 800

 I sędzia: Patrick Deregnaucourt (Francja)
 II sędzia: Peter Bajci (Słowacja)
 Czas trwania meczu: 83 minuty

Belgia – Finlandia 
Środa, 12 września 2007
15:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 800

 I sędzia: Vladimir Cuk (Serbia)
 II sędzia: Patrick Deregnaucourt (Francja)
 Czas trwania meczu: 99 minut

Polska – Bułgaria 
Środa, 12 września 2007
17:30 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 3 500

 I sędzia: Frans Loderus (Holandia)
 II sędzia: Peter Bajci (Słowacja)
 Czas trwania meczu: 126 minut

Rosja – Włochy 
Środa, 12 września 2007
20:10 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 8 700

 I sędzia: Amnon Nesher (Izrael)
 II sędzia: Peter Koncnik (Słowenia)
 Czas trwania meczu: 117 minut

Belgia – Bułgaria 
Czwartek, 13 września 2007
15:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 900

 I sędzia: Peter Koncnik (Słowenia)
 II sędzia: Amnon Nesher (Izrael)
 Czas trwania meczu: 107 minut

Polska – Włochy 
Czwartek, 13 września 2007
17:30 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 3 200

 I sędzia: Patrick Deregnaucourt (Francja)
 II sędzia: Dieter Bröstl (Niemcy)
 Czas trwania meczu: 127 minut

Rosja – Finlandia 
Czwartek, 13 września 2007
20:10 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 8 200

 I sędzia: Peter Bajci (Słowacja)
 II sędzia: Vladimir Cuk (Serbia)
 Czas trwania meczu: 126 minut

 

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007